

Geografia 
 Lecca – torrente appenninico che scorre nella provincia di Parma (Italia)

Persone 
 Lecca – cantautrice giapponese
 Celso Garrido Lecca (1926) – compositore peruviano
 Constantin Lecca (1807-1887) – pittore e professore rumeno
 Linda Lecca (1988) – pugilatrice peruviana, già campionessa mondiale dei pesi mosca
 Nicola Lecca (1976) – scrittore italiano
 Radu D. Lecca (1890-1980) – giornalista, spia e criminale di guerra rumeno

Pagine correlate 
Lecce (disambigua)
Lecci
Lecco (disambigua)

Altri progetti